Motorworld steht für:

 Motorworld Köln
 Motorworld Manufaktur Metzingen
 Motorworld München
 Motorworld Region Stuttgart in Böblingen